Szentlőrinc beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Szentlőrinc
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Szentlőrinc
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Szentlőrinc